A francia nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 17-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Thomas Lüthi végzett az élen, míg a Moto3-ban Romano Fenati diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Francia
motogp